Regionalliga 1979/80 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 1979/80
 Handball-Regionalliga Süd 1979/80
 Handball-Regionalliga West 1979/80